Ричард Бернард Стоун (; 22 сентября 1928, Бруклин, Нью-Йорк — 28 июля 2019, Роквилл, Мэриленд) — американский политик и дипломат,  (1975—1980), посол по особым поручениям и специальный посланник президента США в Центральной Америке (1983—1984), посол США в Дании (1991—1993).


Биография 
Ричард Стоун родился 22 сентября 1928 года в Бруклине (Нью-Йорк). В раннем возрасте вместе с семьёй переехал в Майами-Бич (округ Дейд, штат Флорида), там же учился в школе. В 1949 году окончил Гарвардский университет (Кембридж, Массачусетс), получив степень бакалавра искусств (B.A.). Затем он продолжил своё обучение в юридической школе Колумбийского университета (Нью-Йорк), окончив её в 1954 году со степенью бакалавра права (LL.B.).

В 1955 году Стоун начал заниматься юридической практикой во Флориде, в 1966 году стал адвокатом города Майами. С этого времени началась политическая карьера Стоуна — в 1967—1970 годах он был членом , а в 1970—1974 годах — .

В ноябре 1974 года Ричард Стоун участвовал в выборах , на которых ему удалось победить кандидата от республиканской партии  (Стоун набрал , а Экерд —  голосов). Срок работы в качестве сенатора начался в январе 1975 года. Стоун принимал участие в работе Комитета Сената по международным отношениям. В частности, он старался содействовать этническим кубинцам, многие из которых проживали на территории Флориды, и способствовал выделению 100 млн долларов, направленных на помощь беженцам с Кубы. Кроме этого, Стоун был председателем подкомитета по проблемам Ближнего Востока, оказывая поддержку интересам Израиля в этом регионе. В 1980 году, во время следующей кампании по выборам сенатора от Флориды, Стоуну не удалось стать кандидатом от демократической партии — в решающем голосовании он проиграл .

28 апреля 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о своём намерении назначить Ричарда Стоуна послом по особым поручениям и специальным посланником президента в Центральной Америке. Окончательное решение о назначении Стоуна было принято 26 мая 1983 года. В этой должности он участвовал в переговорах с представителями центральноамериканских стран, направленных на урегулирование ситуации в регионе и, в частности, на достижение мира в Сальвадоре. Стоун проработал на этом посту до марта 1984 года.

9 ноября 1991 года президент США Джордж Буш-старший объявил о намерении назначить Ричарда Стоуна на пост . 21 ноября 1991 года Сенат США подтвердил назначение Стоуна. Он вручил верительные грамоты 10 февраля 1992 года и работал послом до 14 октября 1993 года.

Ричард Стоун скончался 28 июля 2019 года в Роквилле (штат Мэриленд). Он был похоронен на кладбище «King David Memorial Gardens», расположенном в округе Фэрфакс, рядом с Фолс-Черч (штат Виргиния).

Примечания

Ссылки 
 Stone, Richard Bernard (1928—2019), Biographical Directory of the United States Congress, bioguideretro.congress.gov
 Stone, Richard B. (election races results), www.ourcampaigns.com

Сенаторы от штата Флорида
Члены Сената Флориды
Послы США в Дании
Члены Демократической партии США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Школы права Колумбийского университета
Похороненные в Виргинии